Isaac est un nom propre d'origine hébraïque (hébreu :  Itzhak)

Prénom et patronyme 
Isaac est un prénom masculin, célébré par l'Église catholique le 20 décembre

Isaac est aussi un nom de famille.

Variantes linguistiques 
 Itzhak
 Yitzhak
 Ike est un diminutif anglophone de Isaac
 Isa et Isat en poitevin-saintongeais
 Les Isaaq, ou Isaq, Ishaak, ou Isaac, sont un clan somalien

Saints et personnage biblique 
 Isaac, personnage de la Bible et du Coran.
 Voir

Personnalités portant ce prénom 
 Isaac, évêque de Genève (début du ) ;
 Isaac le Juif (-863), ambassadeur franc, dépêché par Charlemagne auprès de Haroun ar-Rachid en 797 ;
 Isaac, évêque de Valence (886-899) ;
 Isaac, évêque de Grenoble (888-922);
 Isaac Doukas Comnène (v. 1155-1195), usurpateur Byzantin à Chypre ;
 Isaac Newton (v. 1642-1727), philosophe, mathématicien, physicien, alchimiste, astronome et théologien anglais ;
 Isaac Asimov (1920-1992), auteur de science fiction ;
 Isaac Hayes (1942-2008), chanteur, producteur et compositeur de soul, ainsi qu'un acteur américain ;

Personnalités portant ce patronyme 
Isaac est un nom de famille ; en France, il est surtout localisé en Normandie, principalement dans l'Eure. Il est notamment porté par :
 Alberto Isaac (1925-1998), nageur olympique, réalisateur, scénariste, acteur et producteur de cinéma mexicain ;
 Alexandre Isaac (1845-1899), sénateur français de la Guadeloupe, également connu sous le nom de Pierre Isaac ;
 André Isaac (1893-1975), humoriste français, plus connu sous le nom de Pierre Dac ;
  (1873-1916), joueur de cricket anglais ;
 Auguste Isaac (1849-1937), député du Rhône ;
 Auguste Isaac (1853-1913), député de la Guadeloupe ;
 Avy Isaac (1983-), acteur et mannequin ivoirien ;
 Bobby Isaac (1932-1977), coureur automobile américain ;
 Elisapie Isaac (1977-), autrice-compositrice-interprète et cinéaste canadienne ;
 Ferdinand Isaac (1860-1915), haut fonctionnaire français ;
 Glynn Isaac (1937-1985), archéologue sud-africain ;
 Heinrich Isaac (1450?-1517), compositeur flamand ;
 James Isaac (1960-2012), réalisateur américain ;
 John Isaac (1972-), joueur de rugby australien ;
 Jules Isaac (1877-1963), historien français ;
 Lindsay Isaac (1908-1981), homme politique fidjien ;
  (1946-), joueur de baseball portoricain ;
 Oscar Isaac (1980-), acteur américain ;
 Prosper-Alphonse Isaac (1858-1924), graveur français ;
 Rhys Isaac (1937-2010), historien australien :
 Tassos Isaac (1972-1996), réfugié chypriote grec.

 Isaac, de son vrai nom nom Boelua Lokuli (né en 1977), joueur de football international angolais.

Musique 
 Isaac est une chanson de Madonna

Sigles et acronymes 
 ISAAC est l'algorithme d'un générateur de nombres pseudo-aléatoires
 ISAAC ( Infrared Spectrometer And Array Camera) est un instrument du Very Large Telescope, un ensemble de télescopes de l'Observatoire du Cerro Paranal, situé dans le désert d'Atacama au nord du Chili.
 ISAAC Instruments est une entreprise canadienne

Autres

Références

Liens externes 
 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom hébraïque
Homonymie de patronyme
Patronyme normand
Patronyme juif